Mohamed, variante del nome Maometto
 Abdulaziz Ali Mohamed, calciatore emiratino
 Abdulrahman Mohamed,calciatore emiratino
 Hassan Mohamed, calciatore emiratino
 Ismail Mohamed, calciatore iracheno
 Ismail Mohamed (1980), calciatore maldiviano
 Magid Mohamed, calciatore qatariota
 Mohamed Saad Mohamed, giocatore di calcio a 5 egiziano

Pagine correlate 

 Maometto (disambigua)
 Mohammed
 Muhammad